Маківка — декоративне завершення бані (подібне до перевернутої голівки маку), увінчане хрестом, шпилем тощо.

Топонім

Маківка — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт.

Села:
 Маківка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Маківка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Маківка — Київська область, Білоцерківський район

Гора:
 Маківка — гора в Українських Карпатах

Заповідне урочище:
 Маківка — заповідне урочище у Львівській області

Див. також 
 Маковиця